Президентът е държавен глава и ръководител на правителството на Аржентина.